Sirenia puede referirse a:

 Sirenia, animal perteneciente a los mamíferos placentarios.
 Sirenia, grupo noruego de metal gótico.
 Sirenia (cooperativa) Sirenia, cooperativa virtual de granjas en "Big Farm"